Алеманн — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Алеманн, Беда (1926—1991) — швейцарский литературный критик, историк литературы, эссеист.
 Алеманн, Герман (? — 1272) — епископ и член Толедской переводческой школы XIII века.